Grml — дистрибутив Linux, основанный на Debian запускающийся в режиме LiveCD.

Описание 
Дистрибутив запускается в режиме LiveCD или LiveUSB с набором инструментов для системного администрирования. Он фокусируется на доступности, предоставляя поддержку ядра для синтеза речи. Использует zsh по умолчанию. 
Изначально grml был доступен только для x86 (32-бит). После выхода версии 1.0, grml также был доступен для архитектуры AMD64. 
Может быть использован для восстановления системы.

Инструменты 
Grml включает в себя программное обеспечение для системной безопасности и сетевого администрирования, восстановления данных, текстовые редакторы, командные оболочки, и другие текстовые инструменты.  В дистрибутив включен сервер X Window System и несколько минималистичных оконных менеджеров, например Fluxbox и Openbox, что позволяет запускать программы с графическим интерфейсом, например Mozilla Firefox.

История версий

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Дистрибутивы Linux
Системное администрирование
Программное обеспечение по алфавиту